La formula molecolare C6H13NO2 può indicare:
 Isoleucina
 Leucina

Formule molecolari